hrabstwo Carroll (ang. Carroll County) w USA, w stanie Arkansas
 hrabstwo Carroll (ang. Carroll County) w USA, w stanie Georgia
 hrabstwo Carroll (ang. Carroll County) w USA, w stanie Illinois
 hrabstwo Carroll (ang. Carroll County) w USA, w stanie Indiana
 hrabstwo Carroll (ang. Carroll County) w USA, w stanie Iowa
 hrabstwo Carroll (ang. Carroll County) w USA, w stanie Kentucky
 hrabstwo Carroll (ang. Carroll County) w USA, w stanie Maryland
 hrabstwo Carroll (ang. Carroll County) w USA, w stanie Missisipi
 hrabstwo Carroll (ang. Carroll County) w USA, w stanie Missouri
 hrabstwo Carroll (ang. Carroll County) w USA, w stanie New Hampshire
 hrabstwo Carroll (ang. Carroll County) w USA, w stanie Ohio
 hrabstwo Carroll (ang. Carroll County) w USA, w stanie Tennessee
 hrabstwo Carroll (ang. Carroll County) w USA, w stanie Wirginia